Jiangxi Liansheng Football Club é um clube semi-profissional de futebol da China. Disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Clubes de futebol da China